De Luxemburgse voetbalclub CS Grevenmacher speelt sinds 1994 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt CS Grevenmacher

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Luxemburg
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

CS Grevenmacher
Grevenmacher